Парчевский повет () — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Люблинское воеводство. Центр повета — город Парчев. Занимает площадь 952,62 км². Население — 36 644 человека (на 2005 год).

Состав повята:
 города: Парчев
 городско-сельские гмины: Гмина Парчев
 сельские гмины: Гмина Дембова-Клода, Гмина Яблонь, Гмина Милянув, Гмина Подедвуже, Гмина Семень, Гмина Сосновица

Демография 
Население повята дано на  2005 год.

Ссылки 
 Официальная страница повята 

Поветы Люблинского воеводства